Sarlala steht für:

 Sarlala (Maubisse), Aldeia im Suco Maubisse, Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Sarlala (Ort, Maubisse), Ort in der gleichnamigen Aldeia im Suco Maubisse, Gemeinde Ainaro, Osttimor
 Sarlala (Seloi Craic), Ort im Suco Seloi Craic, Gemeinde Aileu, Osttimor